Темпль (от ) — название некоторых реформистских синагог на Украине:

 Темпль (Ивано-Франковск)
 Темпль (Львов)
 Темпль (Черновцы)

См. также 
 Темпл (значения)
 Тампль (значения)